Мірковець Дмитро Михайлович ( 14 листопада 1987, Здолбунів, Рівненська область, УРСР) — український правник, заступник начальника Головного слідчого управління ДБР, полковник. Доктор юридичних наук, доцент.

Життєпис 
У 2009 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. У 2010 році отримав диплом магістра в Національній академії внутрішніх справ.

 2005—2015 — проходив службу в органах внутрішніх справ. З 2012 року на керівних посадах в слідчих підрозділах: заступник начальника слідчого відділу, начальник відділу Головного слідчого управління МВС України.
 2015—2021 — проходив службу в Національній поліції України на керівних посадах в органах досудового розслідування, зокрема у 2020—2021 здійснював повноваження заступника начальника ГУНП у Київській області —начальника слідчого управління. У 2017 році занесений на Дошку пошани МВС України із врученням нагрудного знака «Кращий працівник МВС України». Нагороджений відзнакою МВС України «Вогнепальна зброя».
 З 2021 року — служба в органах Державного бюро розслідувань на посаді заступника начальника Головного слідчого управління.

Наукова та викладацька діяльність 
 У 2012 році здобув наукову ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Керівництво досудовим слідством у кримінальному процесі України»
 У 2021 році здобув наукову ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Теоретико-правові та організаційні засади контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні».
 У 2019 році здобув вчення звання доцента. З 2021 року — професор кафедри криміналістики Національної академії внутрішніх справ.

Автор та співавтор понад 75 наукових та навчально-методичних праць з питань кримінального процесу, діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у Національній академії внутрішніх справ СРД 26.007.02 та Харківському університеті внутрішніх справ Д 64.700.01.

Наукові публікації 
Монографія: «Контрольно-наглядова діяльність на досудовому розслідуванні: теорія та практика»

Публікації у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus:

 Establishment of the institution of covert investigation in the criminal justice system of Ukraine
 Conceptual problems of investigation and prevention of enforced disappearance of persons in the conditions of armed aggression
 Use of intelligence tools of operational and search activities in pre-trial investigation
 Cyber security as the basis for the national security of Ukraine
 STATUS OF THE TAXPAYER IN A TAX LEGAL MECHANISM
 РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЛІДЧИМИ ДБР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Свідоцтво № 47515 на об'єкт інтелектуальної власності — науковий твір «Методика розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди»

Примітки 

Доктори юридичних наук України
Працівники Міністерства внутрішніх справ України
Державне бюро розслідувань
Випускники Національної академії внутрішніх справ України
Полковники (Україна)
Уродженці Здолбунова
Доктори наук України